Лос Ривера има више значења:

 Лос Ривера (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ривера (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Ривера (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Ривера (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Ривера (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику